Livin' on the Edge steht für:

 einen früheren Namen des japanischen Internetunternehmens Livedoor
 ein Lied der US-amerikanischen Band Aerosmith